Ballhaus steht für:

 Ballhaus, Bautyp einer Sporthalle
 eine Tanzhalle, siehe Ballsaal
 Ballhaus (Kassel), ein Gebäude in Kassel
 ein historisches Gebäude in Regensburg, siehe Ägidienplatz (Regensburg) #Nach 1600 Ballhaus 
 Ballhaus (Versailles), Sporthalle in Versailles, Frankreich

Ballhaus ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Ballhaus (1939–2020), deutscher Journalist
 Bettie Ballhaus (* 1978), deutsche Fernsehmoderatorin und Erotik-Model
 Carl Ballhaus (Carl Balhaus; 1905–1968), deutscher Schauspieler und Regisseur

 Edmund Ballhaus (* 1954), deutscher Volkskundler, Autor und Filmemacher
 Florian Ballhaus (* 1965), deutscher Kameramann
 Hanna Ballhaus (* 1982), deutsche Basketballtrainerin
 Helga Ballhaus (1935–2006), deutsche Schauspielerin, Szenenbildnerin und Produzentin
 Karl-Josef Ballhaus (1928–2001), deutscher Unternehmer, verwickelt in die Barschel-Affäre
 Mascha Ballhaus (* 2000), deutsche Judoka
 Michael Ballhaus (1935–2017), deutscher Kameramann
 Nele Ballhaus (* 1938), deutsche Familientherapeutin, siehe Nele Maar
 Norbert Ballhaus (* 1955), SPD-Kommunalpolitiker, 2004 bis 2014 Bürgermeister der Stadt Moers
 Oskar Ballhaus (1908–1972), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theatergründer
 Seija Ballhaus (* 2000), deutsche Judoka
 Verena Ballhaus (* 1951), deutsche Kinderbuch-Illustratorin
 Werner Ballhaus (1920–1993), deutscher Richter und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ballhause
 Ballhausen